Fremantle steht für:

 Fremantle, Stadt in Australien
 FremantleMedia, Produktions- und Rechteverwertungsfirma der RTL Group
 Fremantle Peak, Berggipfel auf der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean
 Fremantle railway line, Eisenbahnstrecke in Perth, Westaustralien

Fremantle ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Fremantle (1800–1869), britischer Admiral der Royal Navy
 Edmund Robert Fremantle (1836–1929), Offizier der Royal Navy
 Francis Edward Fremantle (1872–1943), britischer Arzt und Politiker
 Henry Eardley Stephen Fremantle (1874–1931), Zeitungsherausgeber und Politiker in Südafrika
 Thomas Francis Fremantle, 1. Baron Cottesloe (1798–1890), britischer Politiker
 William Henry Fremantle (1831–1916), britischer Geistlicher, Dekan von Ripon
 William Robert Fremantle (1807–1895), britischer Geistlicher, Dekan von Ripon

Siehe auch:
 Freemantle